19-е первенство Казахстана по футболу 2020 года среди 21-й команды Второй лиги проводилось с 29 сентября по 16 октября 2020 года.

Изначально старт соревнований был запланирован на 31 марта, а команды должны были играть с каждым соперником дома и в гостях. Но из-за пандемии COVID-19 турнир был отложен и сыгран в формате групп.

Также планировалось, что 2 лучшие команды из каждой группы должны составить финальную пульку и разыграть путевки в Первую лигу, но этого не произошло.

Участники

География соревнования

Итоговые таблицы

Группа 1 
Место проведения — Актау.

Группа 2 
Место проведения — Тараз.

Группа 3 
Место проведения — Кокшетау.

Группа 4 
Место проведения — Павлодар.

Примечания

Ссылки 
 

Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2020
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19